Gabriela Sánchez (hokej na travi), argentinska hokejašica
Gabriela Sánchez (TV-zvijezda), meksička televizijska zvijezda